

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe 
 Zofijówka – część wsi Łąkie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Strzelno
 Zofijówka – część wsi Lipinki w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Zofijówka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wojcieszków 
 Zofijówka – część wsi Kolonia Złotki w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Sadowne
 Zofijówka – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Domaszowice
 Zofijówka – część wsi Tomaszkowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Stawiguda

Zobacz też 
 Zofiówka